Eeg ori EEG, sau oricare din combinațiile de majuscule și minuscule ale literelor E și G s-ar putea referi la:

Oameni 
 Harald Rosenløw Eeg (n. 1970), scriitor norvegian
 Sinne Eeg (n. 1977), muzician danez
 Syvert Omundsen Eeg (1757–1838), politician norvegian

Alte utilizări 
 EEG - Eastern European Group, grup în cadrul Organizației Națiunilor Unite
 EEG - Electroencefalografie
 EEG - Emirates Environmental Group — companie din EAU (Emiratele Arabe Unite)
 EEG - Enterprise encryption gateway — concept din informatică
 EEG - Emperor Entertainment Group, companie de divertisment din Hong Kong, parte a compaiei mamă, Emperor Group
 EEG -  (Legea privind sursele de energie regenerabilă), document al guvernului Germaniei

Nume de familie